Европска лига у одбојци је годишње континентално такмичење, уведено 2009. у женској конкуренцији. Ово такмичење је пет година раније основано у мушкој конкуренцији као европски еквивалент Светске лиге у одбојци и одржава се у организацији Европске одбојкашке федерације (ЦЕВ). Након дела у којем осам најбољих европских репрезентација играју у две групе по лига систему такмичење се завршава турниром четворице (фајнал-фором) на којем играју по две првопласиране репрезентације из сваке групе. Финални тунир се игра у унапред одређеном граду.

Такмичење у женској конкуренцији први пут је одржано 2009. године, а последњи освајач трофеја је репрезентација Србије.

Победнице финалних турнира Европске лиге, са резултатима утакмица за 1. и 3. место приказани су у следећој табели.

Победнице Европске лиге

Биланс медаља

Статистика учесника

Спољашње везе 
 Званични сајт Европске лиге

Види још 
Европска лига у одбојци за мушкарце

Европска лига у одбојци